Czesław Bardzik (1917–1991) – oficer Wojska Polskiego
 Franciszek Bardzik (–1959) – duchowny rzymskokatolicki
 Franciszek Bardzik (1895-) – lekarz, oficer Wojska Polskiego